(1939) ;
Claude-Vincent Polony (1756-1828), officier de marine français qui pratiqua la traite négrière (1784-1792). 
 Natacha Polony (1975-), journaliste et essayiste française.